M/S Atlantic Vision är en snabbfärja som är utchartad till Marine Atlantic av Tallink. Fartyget byggdes i Howaltswerke Deutsche Werft AG i Kiel i Tyskland 2002. Fartyget är 203,30 m lång.

Systerfartyg

Externa länkar
 

Snabbfärjor
Fartyg byggda i Kiel
Fartyg sjösatta 2002
Fartyg i Östersjön